Нік Кирйос був чинним чемпіоном, оскільки цього разу вирішив взяти участь у турнірі в Пекіні.

Давід Гоффен здобув титул, у фіналі перемігши Адріана Маннаріно з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравці 

  Марин Чилич (півфінал)
  Домінік Тім (1-ше коло)
  Мілош Раоніч (2-ге коло, знявся)
  Давід Гоффен (Чемпіон)

  Кевін Андерсон (2-ге коло)
  Сем Кверрі (1-ше коло)
  Альберт Рамос Віньйолас (1-ше коло)
  Дієго Шварцман (півфінал)

Кваліфаєри 

  Стефанос Ціціпас (1-ше коло)
  Юсуке Таканасі (1-ше коло)

  Меттью Ебдер (2-ге коло)
  Франко Шкугор (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Таро Даніель (1-ше коло)
  Го Соеда  (1-ше коло)

  Ясутака Утіяма  (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2017